Робе́р Нузаре́ (; ) — французский футболист, тренер.

Карьера игрока 
Мало что известно про игровую карьеру Нузаре. Он играл за «Лион», «Монпелье», «Бордо», последними его клубами были «Геньон» и «Орлеан». Играл на позиции полузащитника. В составе «Лиона» выиграл Кубок Франции 1967 года.

Карьера тренера

Начало 
Первым клубом в тренерской карьере Нузаре был «Орлеан», который он принял как играющий тренер, параллельно завершая в нём активную игровую карьеру. Поработав в «Орлеане» два года, в 1976 году Нузаре был приглашен в «Монпелье».

В «Монпелье» Нузаре работал четыре года. За сезон он помог клубу выйти из третьего во второй дивизион. В течение двух последующих лет «паладины» занимали 6 и 5 места в дивизионе, а в 1980 вышли в Лигу 1, но в это время Нузаре покинул клуб. Следующие два года тренировал «Сан-Дье». После года в команде «Бурж» Нузаре вернулся в «Монпелье», который играл в Лиге 2. Вновь вывести «паладинов» в высший дивизион не удалось и в 1985 году он покинул клуб. В услугах Нузаре был заинтересован «Лион», куда тренер и перешёл.

В 1988 году Нузаре возглавил «Кан». Команда только вышла в Лигу 1, но весь сезон 1988/89 боролась за выживание, закончив сезон на 16 месте. В следующем сезоне «Кан» закончил чемпионат на той же позиции, а в 1990 году Нузаре покинул клуб. Он вернулся в «Монпелье», но уже в роли спортивный директор.

Дальнейшая карьера 
В 1996 году Нузаре возглавил сборную Кот-д’Ивуара. Он руководил сборной на Кубке африканских наций 1996 года в ЮАР, но «слоны» не смогли выйти из группы, в которой также играли Гана, Тунис и Мозамбик. На следующем розыгрыше турнира в 1998 году Кот-д’Ивуар вышел с первого места в плей-офф, опередив ЮАР, Анголу и Намибию. В четвертьфинале «слоны» попали на Египет и уступили им в серии послематчевых пенальти со счётом 4-5. После вылета из турнира Нузаре покинул сборную.

В 1998 году вернулся во Францию, где стал главным тренером «Сент-Этьена». В первом же сезоне ему удалось поднять клуб в Лигу 1. Заняв 6-е место в высшем дивизионе во втором сезоне, в третьем - клуб вылетел в Лигу 2, а Нузаре был уволен.

В сезоне 2000/01 возглавил «Тулузу», которая из-за финансовых проблем попала в Насьональ и лишена профессионального статуса. Следующий сезон руководил «Бастией» и помог клубу дойти до финала национального кубка, но Нузаре решил самовольно покинуть клуб.

В 2002 вновь принял сборную Кот-д’Ивуара. На Кубке африканских наций того же года «слоны» заняли последнее место в группе, взяв одно очко в матче против Того. Нузаре продолжил работу со сборной и после турнира. На КАН 2004 Кот-д’Ивуару квалифицироваться не удалось, а французский тренер был уволен.

Последние годы 
В феврале 2004 года Нузаре вернулся в «Монпелье». Команда вылетела в Лигу 2 и перед Нузаре была поставлена задача вернуть клуб в высший дивизион. Но он не смог выполнить эту задачу, команда закончила турнир в Лиге 2 на восьмом месте, а Робер был уволен. Недолгое время он работал в алжирском клубе «МК Алжир», пока в 2006 году не принял предложение сборной Гвинеи. Первым турниром для Нузаре во главе Гвинеи стал КАН 2008 в Гане. Гвинея вышла в плей-офф, заняв 2 место в группе вслед за хозяевами турнира — сборной Ганы. Но уже на стадии 1/4 гвинейцы попали на бывшую команду Нузаре — Кот-д’Ивуар, которой крупно уступили со счётом 0:5.

Следующий отбор был одновременно отбором и на чемпионат мира и на Кубок афринканских наций. Гвинея хорошо прошла первый этап, заняв первое место в группе, но провалив второй этап, где Гвинея стала последней в группе, выиграв лишь один матч. После чего Нузаре был уволен.

В 2010 году он возглавил сборную Демократической Республики Конго, объявив, что это будет его последней работой перед окончанием карьеры футбольного тренера.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Орлеан»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры сборной Гвинеи по футболу
Тренеры сборной Демократической Республики Конго по футболу
Тренеры сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Тренеры ФК «Олимпик Лион»
Тренеры ФК «Сент-Этьен»
Тренеры ФК «Тулуза»
Тренеры ФК «Бастия»
Тренеры ФК «Кан»
Тренеры ФК МК Алжир